Râul Căldărești se poate referi la:

 Râul Căldărești, Slănic
 Râul Căldărești, Crișul Negru

Vezi și  
 Căldare (dezambiguizare)
 Căldăraru (dezambiguizare)
 Căldărușa (dezambiguizare)

 Râul Căldăraru

Toponime românești